Кэтрин Сара Коупленд (; ) — британская гребчиха, выступавшая за сборную Великобритании по академической гребле в период 2009—2017 годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне, обладательница серебряной медали чемпионата мира, чемпионка Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Кэтрин Коупленд родилась 1 декабря 1990 года в городе Ашингтон графства Нортамберленд, Англия.

Заниматься академической греблей начала в возрасте 14 лет во время учёбы в школе. Состояла в клубе Tees Rowing Club в Стоктон-он-Тис.

Дебютировала в гребле на международной арене в сезоне 2009 года, когда вошла в состав британской национальной сборной и выступила на молодёжном мировом первенстве в Рачице, где заняла четвёртое место в зачёте парных одиночек лёгкого веса. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Бресте стала шестой в лёгких парных двойках.

В 2011 году в лёгких одиночках одержала победу на молодёжном чемпионате мира в Амстердаме, тогда как на взрослом мировом первенстве в Бледе была в той же дисциплине пятой. Кроме того, выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Мюнхене.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — вместе с напарницей Софи Хоскинг в решающем финальном заезде парных двоек лёгкого веса обошла всех своих соперниц, в том числе более чем на две секунды опередила ближайших преследовательниц из Китая, и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение в следующем году была награждена орденом Британской империи.

В 2014 году побывала на чемпионате Европы в Белграде, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте лёгких парных двоек. Одержала победу на двух этапах Кубка мира, в то время как на чемпионате мира в Амстердаме сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 2015 году в парных двойках лёгкого веса выиграла европейское первенство в Познани, была лучшей на этапе Кубка мира в Варезе, тогда как на чемпионате мира в Эгбелете стала серебряной призёркой, уступив на финише только экипажу из Новой Зеландии.

Находясь в числе лидеров гребной команды Великобритании, Коупленд благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако на сей раз попасть в число призёров не смогла, в паре с Шарлотт Тейлор заняла итоговое 14 место.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Кэтрин Коупленд ещё в течение некоторого времени оставалась в составе британской национальной сборной и продолжала принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в парных двойках лёгкого веса она выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Белграде, получила бронзу на чемпионате Европы в Рачице и показала пятый результат на чемпионате мира в Сарасоте.

В январе 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кэтрин Коупленд  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Члены ордена Британской империи